Mistrzostwa Polski w Szachach 1997 – turnieje szachowe, rozegrane w 1997 r. w Sopocie (mężczyźni), Cisnej (kobiety) i Warszawie (dogrywka mężczyzn), mające na celu wyłonienie 54. mistrza Polski mężczyzn oraz 49. mistrzynię Polski kobiet. Oba turnieje rozegrano systemem kołowym z udziałem 15 zawodników i 13 zawodniczek. 

Złote medale zdobyli: Robert Kempiński (1. raz w karierze) i Joanna Dworakowska (1. raz w karierze).

Wyniki 54. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Sopot, 9 – 24 marca 1997

Dogrywka 
Warszawa, 23 – 28 kwietnia 1997, system dwukołowy

Wyniki 49. Mistrzostw Polski Kobiet 
Cisna, 6 – 19 marca 1997

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 POL-ch 54th, Sopot 1997 
 POL-ch playoff, Warsaw 1997 
 POL-ch (Women), Cisna 1997 
 ChessBase Megabase 2010

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
1997 w polskim sporcie